Rotaru ist der Familienname folgender Personen:

 Alina Rotaru-Kottmann (* 1993), rumänische Weitspringerin
 Doina Rotaru (* 1951), rumänische Komponistin
 Elysia Rotaru (* 1984), kanadische Schauspielerin
 Florian Rotaru (auch Ovidiu Florin Rotaru), rumänischer Kryptograph im Dienste des Auslandsgeheimdienstes DIE
 Ioana Rotaru (* 1984), rumänische Ruderin
 Ion Rotaru (1924–2006), rumänischer Literaturwissenschaftler
 Ionel Rotaru (* 1973), rumänischer Rugby-Union-Spieler
 Nicolae Rotaru (1935–2009), rumänischer Sportschütze
 Roxana Rotaru (* 1988), rumänische Leichtathletin
 Sofija Rotaru (* 1947), russisch-ukrainische Popsängerin